David Allan Coe (1939 - ) est un chanteur et compositeur Américain de musique country.
 David B. Coe (1963 - ) est un romancier américain de fantasy.